Tomasz Bednarek e Andreas Siljeström erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato

Dominik Meffert e Tim Puetz ha battuto in finale Victor Baluda e Philipp Marx  6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Ken Skupski /  Neal Skupski (semifinali)
  Rameez Junaid /  Mateusz Kowalczyk (quarti di finale)

  Victor Baluda /  Philipp Marx (finale) 
  Dominik Meffert /  Tim Puetz (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Harmonie mutuelle 2014